A Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1983–84 foi a 24º edição da Taça dos Clubes Vencedores de Taças, ganha pela Juventus ao FC Porto na final por 2 a 1.

Ronda preliminar 

|}

Esquema

Primeira ronda 

|}

Segunda ronda 

|}

Quartas de final 

|}

Semifinais 

|}

Final

Referências 
Gerais
 

Finais da Taça dos Clubes Vencedores de Taças
1983 no futebol
1984 no futebol
1983–84